Ordet liste har flere betydninger eller specialiseringer:
Hitliste
Træliste
Valgliste
Liste (datastruktur)
At liste, dvs. gå med meget forsigtige skridt, evt. på tåspidserne, med det formål at lave så lidt støj som muligt.